Clovis může znamenat:

 osobní jméno
 Chlodvík I. (možná 465 – 511), franský král (481–511) z rodu Merovejců, zakladatel franské říše

jiný význam
 Clovis (Nové Mexiko), město v Novém Mexiku
 Kultura Clovis, neolitická kultura obojí Ameriky, poprvé nalezená u města Clovis